Teodoro III de Rusia o Fiódor Alekséyevich (Moscú, 9 de junio de 1661-Ib, 7 de mayo de 1682) fue zar de Rusia. Durante su corto reinado (1676-1682), la influencia cultural polaca en el Kremlin alcanzó su ápice.

Biografía 
Nacido en Moscú, fue el hijo de mayor edad vivo de los zares Alejo I y María Miloslávskaya. En 1676, a la edad de 15 años, sucedió a su padre en el trono.

Dotado de un fino intelecto y una noble disposición, recibió una excelente educación de manos de Simeón Pólotski, el monje eslavo más ilustrado de su tiempo. Sabía polaco e incluso poseía un inusual conocimiento del latín, pero estaba horriblemente desfigurado y aquejado de parálisis en la mitad de su cuerpo por una misteriosa enfermedad (se cree que escorbuto), quedó irremediablemente inválido.

Pasó gran parte de su tiempo en compañía de jóvenes nobles como Yazýkov y Lijachov, quienes más tarde introducirían en la corte rusa el idioma, los vestidos y las ceremonias polacas.

El 28 de julio de 1680 contrajo matrimonio con la aristócrata de origen polaco, Agafia Semiónovna Grushétskaia (Agafia Gruszecka), y asumió el trono. Su natural energía no fue aminorada por su discapacidad. Fue fundador de la academia de ciencias en el monasterio Zaikonospasski, donde todo lo no expresamente prohibido por la Iglesia ortodoxa, incluidas las lenguas eslavas, griego, latín y polaco, fueron tratadas por eruditos competentes.

La principal diferencia entre las reformas teodorianas y petrianas, fue que mientras las reformas del primero estaban enfocadas, aunque no exclusivamente, al beneficio de la Iglesia, las del zar Pedro I tuvieron por objeto el Estado. 

Sin embargo, la reforma más notable llevada a cabo por Teodoro III, aconsejado por Vasili Golitsin, fue la abolición del  méstnichestvo que había paralizado la vida administrativa, civil y militar en torno a la ciudad de Moscú.

Teodoro III falleció sin descendencia el 7 de mayo de 1682. La noticia de su muerte motivó la Insurreccción de Moscú de aquel año.

Véase también
Zares de Rusia
Marfa Matvéievna Apráksina
Agafia Gruszecka

Zares del zarato ruso del siglo XVII
Zares de la dinastía Romanov
Candidatos para el trono electivo de Polonia
Monarcas ortodoxos
Nacidos en Moscú
Fallecidos en Moscú